Колосиха — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Колосиха — деревня в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Колосиха — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Колосиха — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.